Dolgaja ist der Name der geographischen Objekte:
 Dolgaja (Krasnoufimsk), Berg im Oblast Swerdlowsk, Russland

und der Name der Personen:
 Ljubow Wassiljewna Dolgaja, russische Sportlerin